Чемпіонат СЄХЛ 1995—96 — 1-й розіграш Східноєвропейської хокейної ліги. У чемпіонаті брали участь вісім клубів.

Перший раунд

Другий етап

Чемпіонська група

5 - 8 місця

Нагороди 
Найкращі гравці
 Найкращий воротар: Олександр Зарудний (Німан)
 Найкращий захисник: Олег Сорокін (Юніорс)
 Найкращий нападник: Олександр Пстига (Німан)
Команда усіх зірок
 Воротар: Олександр Зарудний (Німан)
 Захисники: Олег Сорокін (Юніорс), Олег Рунець (Полімір)
 Нападники: Олександр Мацієвський (Юніорс), Олександр Пстига (Німан), Андрій Кузнецов (Німан)

Джерела 
 Архів 
 Архів 
 20 історій хокейної України. Історія 2. У пошуках щастя на чужині

1995—96
1995 у хокеї з шайбою
1996 у хокеї з шайбою